Palazuelos hace referencia a varios artículos:

Lugares 
Existen diversas localidades en España con el nombre de Palazuelos:
 Palazuelos, del municipio de Sigüenza (Guadalajara), conocido por su importante conjunto monumental.
 Palazuelos de Eresma, en la provincia de Segovia.
 Palazuelos de Muñó, en la comarca del Arlanza (Burgos).
 Palazuelos de la Sierra, en la comarca del Alfoz de Burgos.
 Palazuelos de Villadiego, en la comarca de Odra-Pisuerga (Burgos).
 Palazuelos de Cuesta Urria, en la comarca de Las Merindades (Burgos).

Además 
 Asociación Cultural Murallas de Palazuelos.
 Monasterio de Santa María de Palazuelos, entre los términos actuales de Corcos del Valle y Cabezón de Pisuerga (Valladolid).
 Museo del Herraje de Palazuelos.